Хобби () — английская фамилия. Известные носители:
 Хобби, Глэдис Лаунсбери (1910—1993) — американский микробиолог, чьи исследования сыграли ключевую роль в разработке и понимании антибиотиков.
 Хобби, Овета Калп (1905—1995) — американская женщина-политик, 1-й министр здравоохранения, образования и благосостояния США.
 Хобби, Уильям Петтус (1878—1964) — американский политик, 27-й губернатор Техаса и 24-й вице-губернатор Техаса.
 Хобби, Уильям Петтус (младший) (род. 1932) — американский политик, 37-й вице-губернатор Техаса, сын Уильяма Петтуса Хобби и Оветы Калп Хобби.
 См. также 
 Хобби (значения) — другие значения.